Кубок чемпионов 1972 — пятнадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира среди мужских команд, в котором приняло участие 23 команды. Финал прошёл в Тель-Авиве 23 марта, титул сильнейшего завоевал «Иньис» (Варезе), обыгравший в финале в будущем именитую «Югопластику».

Квалификационный раунд 

 * Сирийская команда отказалась от участия в соревновании.

1/8 финала

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1971 год в баскетболе
1972 год в баскетболе